Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 (mężczyźni)